Massamagrell kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Massamagrell (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Massamagrell (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar